Allford ist der Name von:
 Grant Allford (* 1950), einem ehemaligen Australian-Football-Spieler
 Allford Branch, einem Fluss im US-Bundesstaat Tennessee

Siehe auch:
 Allford Hall Monaghan Morris